Berlage ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Berlage (1847–1913), preußischer Generalleutnant
 Anton Berlage (1805–1881), katholischer Theologe
 Franz Carl Berlage, deutscher Dompropst von 1886 bis 1917; siehe Liste der Kölner Dompröpste
 Hans Berlage (1896–1984), deutscher Architekt
 Hendrik Petrus Berlage, auch H.P. Berlage (1856–1934), niederländischer Architekt
 Hendrik Petrus Berlage (Astronom), auch H.P. Berlage junior (1896–1968), niederländischer Astronom, Meteorologe und Seismologe
 Johannes Berlage (1883–1967), deutscher Jurist, Kommunalpolitiker und Bürgermeister in Emsdetten und Greven
 Theresa Berlage (* 1969), deutsche Schauspielerin

Berlage steht für:
 (4359) Berlage, Asteroid des Hauptgürtels
 Berlage (Mondkrater)